Пиједра Ларга има више значења:

 Пиједра Ларга (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Ларга (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Пиједра Ларга (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Ларга (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Ларга (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Ларга (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Ларга (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Ларга (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Ларга (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Ларга (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику